Karur (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Karur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Karur